Алекса́ндр Пастерна́к:
 Пастернак, Александр Леонидович (1893—1982) — советский инженер, архитектор, градостроитель.
 Пастернак, Александр Самуилович (1931—2012) — советский художник-живописец, сценограф.